Een verkeersweg:
N18 (België)
N18 (Frankrijk)
N18 (Ierland)
N18 (Luxemburg)
N18 (Nederland), zie Rijksweg 15
N18 (Oekraïne)
N18 (Zuid-Afrika)
N18 (Zwitserland)